Владовка — название населённых пунктов.

Украина 
 Владовка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Владовка — село в Черниговском районе Запорожской области.